Juvigny, commune française de l'Aisne ;
 Juvigny, commune française de la Marne ;
 Juvigny, commune française de la Haute-Savoie ;
 Juvigny-en-Perthois, commune française de la Meuse ;
 Juvigny-le-Tertre, commune française de la Manche ;
 Juvigny-sous-Andaine, est une ancienne commune de l'Orne, devenue le  une commune déléguée au sein de la commune nouvelle de Juvigny-Val-d'Andaine;
 Juvigny-sur-Loison, commune française de la Meuse ;
 Juvigny-sur-Orne, commune française de l'Orne ;
 Juvigny-sur-Seulles, commune française du Calvados ;
 Juvigny-Val-d'Andaine, commune française de l'Orne.

Juvigny est également un patronyme porté par des familles différentes. 

 Famille Juvigny 
 Famille de Juvigny
 Famille Léonard de Juvigny  
 Famille Roland de Juvigny